

Cinema 
Journeyman – film del 2017 diretto da Paddy Considine

Letteratura 
 Il predicatore vagante (The Journeyman) – romanzo di Erskine Caldwell del 1935

Musica 
 Journeyman – album di Eric Clapton del 1989
 Journeyman – side project di  Woob

Televisione 
Journeyman – serie televisiva statunitense